Il existe deux championnats d'Afrique de handball : 
 le championnat d'Afrique des nations de handball masculin ;
 le championnat d'Afrique des nations de handball féminin.